Аби́нский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Краснодарского края Российской Федерации.

Административный центр — город Абинск.

География 

Площадь района составляет 1624 км². На юге граничит с территорией городского округа города Геленджик, граница проходит по Главному Кавказскому хребту. На севере — по реке Кубань граничит Красноармейским районом. На западе — с Крымским районом, на востоке — с Северским районом.

История 
Абинский район был образован 2 июня 1924 года в составе Кубанского округа Юго-Восточной области. В его состав вошли территории упразднённых Абинской, Мингрельской и Холмской волостей Таманского отдела Кубано-Черноморской области. Первоначально район состоял из 8 сельских советов: Абинского, Ахтырского, Варнавинского, Мерчанского, Мингрельского, Холмского, Шапсугского и Эриванского.

С 16 ноября 1924 года — в составе Северо-Кавказского края.

10 марта 1932 года Абинский район был упразднён и вся его территория присоединена к Крымскому району.

31 декабря 1934 года район был восстановлен уже в составе Азово-Черноморского края, с 13 сентября 1937 в составе Краснодарского края.

1 февраля 1963 года все сельские советы Абинского района были переданы в Крымский район, а из числа поселковых советов Абинского, Крымского и Северского районов был образован — Абинский промышленный район.

12 января 1965 года Абинский промышленный район был упразднён, а Абинский район был восстановлен в своих прежних границах.

С 1 января 2006 году в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 мая 2004 года № 700-КЗ, Абинский район наделён статусом муниципального района, в составе образованы 8 муниципальных образований: 2 городских и 6 сельских поселений.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Абинск и пгт Ахтырский) проживают  % населения района.

 Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 42 989 чел. (46,8 %). Женщины — 48 920 чел. (53,2 %).

Средний возраст населения: 40,9 лет. Средний возраст мужчин: 38,2 лет. Средний возраст женщин: 43,3 лет.

Медианный возраст населения: 40,9 лет. Медианный возраст мужчин: 37,5 лет. Медианный возраст женщин: 44,7 лет.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства края, Абинский район включает 1 город районного подчинения, 1 поселковый округ и 6 сельских округов.

В рамках организации местного самоуправления в Апшеронский район входят 8 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 2 городских и 6 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Абинском районе 35 населённых пунктов:

Транспорт 
С востока на запад район пересекают автомагистраль и железнодорожная ветка «Краснодар—Новороссийск».

Экономика 
В районе имеются значительные запасы песка, гравия, мергеля, песчаника, известняка, добываются нефть и газ.

См. также 
 Флаг Абинского района

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Муниципальное образование Абинский район 
 Абинский район на портале исполнительных органов власти края